Thoren ist der Familienname folgender Personen:
 Otto von Thoren (1828–1889), österreichischer Offizier und Maler

Siehe auch
 Thorén
 Toren